John Sterling kan syfta på bland andra:

* John Sterling (1806–1844), brittisk författare
 John Sterling (född 1938), amerikansk sportkommentator
 John Allen Sterling (1857–1918), amerikansk politiker
 John Whelan Sterling (1816–1885), amerikansk universitetsman
 John William Sterling (1844–1918), amerikansk filantrop

Se även 
 John Stirling